Алекса́ндр Влади́мирович Болдаче́в (род. 23 мая 1962, Даугавпилс, Латвийская ССР, СССР) — российский философ.

Биография 
Родился 23 мая 1962 года в Даугавпилс. По образованию - инженер, не имеет философского образования. 

Основные направления исследований: глобальный эволюционизм (универсальная история), темпоральная онтология, футурология. Член Ассоциации футурологов России.

Отец российского арфиста, композитора и педагога Александра Болдачёва.

Исследования и основные идеи 
В философии глобального (универсального) эволюционизма ввел принцип единства хронологической и пространственной иерархий для формального определения эволюционных систем и этапов. Предложил принцип авангардности эволюции, согласно которому эволюционные новации формируются только на хронологически последнем - авангардном уровне эволюции. Сформулировал глобальный принцип относительности, утверждающий временну́ю инвариантность систем отсчета: никакими измерениями невозможно различить системы отсчета, находящиеся в различных точках временной оси. Принятие глобального принципа относительности дает возможность непротиворечиво согласовать представления об эволюции мира с законами сохранения.

В области философии биологической эволюции предложил концепцию уровневого отбора адаптивных новаций в онтогенезе многоклеточных, описывающую механизм генетической фиксации поведенческих и онтогенетических новаций как последовательную адаптацию  низших уровней организма в "среде" высших: онтогенетического в "среде" поведенческого, генетического в "среде" онтогенетического. Концепция уровневого отбора позволяет объяснить ускорение эволюции сложных многоклеточных, парадокс слабой зависимости размера генома от уровня сложности организма и незначительной корреляции между структурой генома и морфологией и поведением организма, а также она полностью согласуется с эффектом эмбрионализации.

Для объяснения возникновения новой сложности предложил оригинальную темпоральную (событийную) онтологию, основанную на представлении о распределенной во времени сложности. В темпоральной онтологии появление эволюционных новаций описывается как редукция, инволюция распределенной во времени (темпоральной) сложности в пространственную. Ввел представление об иерархии темпоральных систем (событие, процесс, действие, деятельность), в терминах которой возможно описывать отношения сложных живых и разумных систем, обсуждать проблему нисходящей причинности.

В теории познания предложил эмоционально познавательную концепцию истины, в которой истина трактуется как чувство, сопровождающее события изменения понимания субъекта. Придерживаясь строгого  различения понятий истина и истинность, предложил понимать истинность исключительно как  констатацию совпадения двух или более суждений: тогда истинность научного суждения должна трактоваться как совпадение двух суждений - теоретического и эмпирического, возможность непосредственного сопоставления суждения и действительности отрицается.

В логике предложил многомировую теорию истинности, в рамках которой все существующие теории истинности рассматриваются как правила получения новых истинных суждений из множества суждений, составляющих один из  логических миров, в качестве которых следует рассматривать языковые системы научных, религиозных и других социальных образований. Сформулировал основные принципы обратной логики, призванной формализовать отношения противоречивых суждений в пределах одной логической системы.

В футурологии ввел понятия экономической, политической, культурной сингулярностей, на основе анализа которых сделал вывод о необходимости трактовки технологической сингулярности как признака завершения социумного этапа эволюции мира и начала нового этапа - постсоциумного.  Исходя из аналогии с предыдущим подобным переходом (от биологического этапа к социумному) сделал прогноз о некатастрофичности грядущего перехода.

Научные труды

Монографии 
 Болдачёв А. В., Ларченко А. А.  Программирование на Бейсике 48/128 [Текст] : монография /  Ред. Н. Ю. Родионов. — СПб : Питер, 1993. 110, [1] с. (ZX Spectrum). — Библиогр.: с. 116 . — ISBN 5-7190-0013-5
 Болдачёв А. В. Компьютер IBM PC : для детей. — М. : Аквариум ;. СПб. : Дельта, 1996. — 384 с.
 Болдачёв А. В. Терминология и мифы эволюционизма. — СПб.: Питер, 2004.
 
 Болдачёв А. В. Темпоральность и философия абсолютного релятивизма. — М.: УРСС, 2011. — 224 с. — ISBN 978-5-9710-0364-9
 Болдачёв А. В. МояФилософия.RU. интернет-книга. — СПб.: 2013
 Болдачёв А. В. Интегральная эпистемология. От индивидуального понимания к постнаучному здравому смыслу. — М.: Ridero, 2022. — 106 с. — ISBN 978-5-0056-5134-1
 Болдачёв А. В. Истина и истинность. Сборник статей. — М.: Ridero, 2022. — 248 с. — ISBN 978-5-0056-5133-4
 Болдачёв А. В. Познание. Начинается с тишины и заканчивается молчанием. — М.: Ridero, 2022. — 110 с. —  ISBN 978-5-0056-5127-3
 Болдачёв А. В. Философия и цифровые технологии. Сборник статей. — М.: Ridero, 2022. — 246 с. —  ISBN 978-5-0056-5226-3
 Болдачёв А. В. От начала до конца истории. Сборник статей. — М.: Ridero, 2022. — 132 с. —  ISBN 978-5-0056-5128-0
 Болдачёв А. В. #МояФилософия. Сетевые диалоги. — М.: Ridero, 2022. — 342 с. — ISBN 978-5-0056-5185-3

Статьи 
 Болдачёв А. В. Социализм как форма империализма. Абсолютный кризис социалистического производства. // Известия Академии наук Латвийской ССР. 1990. — № 5 (514). — С. 21-26.
 Болдачев А. В. Проблема постановки задачи реализации искусственного интеллекта и нерациональность индивидуального интеллекта // Новое в искусственном интеллекте. Методологические и теоретические вопросы. Под ред. Д. И. Дубровского и В. А. Лекторского – М.: ИИнтеЛЛ, 2005. — 280 с. — C. 195-197. ISBN 5-98956-001-X
 Болдачев А. В. Чёрный ящик интеллекта. Логический и методологический анализа эффективности формализма «черного ящика» при моделировании интеллекта // Философия искусственного интеллекта. Материалы Всероссийской междисциплинарной конференции, г. Москва, МИЭМ, 17 – 19 января 2005 г. – М.: ИФ РАН, 2005. — 400 с. — C. 263-266. ISBN 5-9540-0022-0
 Alexander Boldachev. Many-worlds theory of truth // Studia Humana. Volume 1:1 (2012), pp. 3–9
 Alexander Boldachev. The Reverse Logic of Resolving the Contradictions // Studia Humana. Volume 2:2 (2013), pp. 42–48
 Alexander Boldachev. Natural Selection or Problem Solving. Critical Re-evaluation of Karl Popper's Evolutionism // Studia Humana. Volume 3:3 (2014), pp. 29–42
 Alexander Boldachev. The Downward Causality and the Hard Problem of Consciousness or Why Computer Programs Do not Work in the Dark // Studia Humana. Volume 3, Issue 4, Pages 7–10, ISSN (Online) 2299-0518, DOI: 10.1515/sh-2015-0002, January 2015
 Болдачев А. В. Введение в темпоральную онтологию // Кто сегодня делает философию в России. Том III / Автор составитель А. С. Нилогов. — М.: ООО «Сам Полиграфист», 2015 — 736 с.: ил.  — C. 376-387. ISBN 978-5-00077-142-6, ISBN 978-5-00077-143-3
 Болдачев А. В. Финита ля история. Политико-культурно-экономическая сингулярность как абсолютный кризис цивилизации. Оптимистический взгляд в будущее // Сингулярность. Образы "постчеловечества". Автор составитель К. Г. Фрумкин. — М.: Алгоритм, 2016 — 320 с. — C. 7-37. ISBN 978-5-906842-916
Болдачев А. В. Субъектная онтология и проблема совместной деятельности // Современная онтология IX: Сознание и бессознательное: сб. докл. междунар. науч. конф. (24–28 июня 2019 г., СПб.) / ред. П. М. Колычев, К. В. Лосев. – СПб.: ГУАП, 2019. – 322 с.
Alexander Boldachev. The Hard Terminological Problem of Consciousness // Studia Humana Volume 8:4 (2019), pp. 27—33 DOI: 10.2478/sh-2019-0028
Болдачев А. В. Эссе: мифы и тупики искусственного интеллекта // Философские проблемы информационных технологий и киберпространства №2(18), 2020, — C. 7-37. 27-41. DOI 10.17726/philIT.2020.2.3
Болдачев А. В. От поэзии к науке или от правил к теории // ΠΡΑΞΗMΑ. Проблемы визуальной семиотики (ΠΡΑΞΗMΑ. Journal of Visual Semiotics). 2023. Вып. 2 (36). С. 95-102. DOI:10.23951/2312-7899-2023-2-95-102

Электронные тексты 
 Антропный принцип и глобальный эволюционизм. Краткое введение в общую теорию глобального эволюционизма. СПб., 2001.
 Восхождение к интеллекту. СПб., 2004.
 Прогресс и системные новации в теории эволюции. СПб., 2007.
 Истина. Эмоционально-познавательная концепция истины. СПб., 2007.
 Обратная логика разрешения противоречий. СПб., 2007
 Структура глобальных эволюционных уровней. СПб., 2008.
 Естественный отбор или решение проблем. Критическое осмысление эволюционизма Карла Поппера. СПб., 2009.
 Многомировая теория истинности. СПб., 2012.
 Локальная контрадикторность и парадокс брадобрея. СПб., 2012.
 Никогда не говори никогда (Ахиллес и черепаха). СПб., 2012.
 Событийная онтология.  СПб., 2014.
 Трудная терминологическая проблема сознания. СПб., 2019.
 Семантика событийной логики. Кипр, 2020. 
 Не баг, а фича. Кипр. 2022.
 Яблоко в себе. Кипр, 2022.

Примечания

Ссылки 
 
 

Философы России
Философы XXI века
Философы по алфавиту